The Rose of Sharon – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Rose of Sharon – film del 2012 diretto da Elliott Hong